Geistkirch ist
 eine historische Bezeichnung für die lothringische Gemeinde Juvelize
 die Kurzbezeichnung für den Wohnplatz Geistkircherhof bei St. Ingbert
 die Kurzbezeichnung für den saarländischen Geistkirch Verlag